Командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2003 года прошёл с 29 мая по 8 июня 2003 в г. Адлер
Главный судья: А. Б. Фельдман (международный арбитр), главный секретарь: Н. Н. Ермалёнок (международный арбитр)

В соревнованиях не приняли участие ни одного шашиста из рейтинга топ-игроков в международные шашки и не одного из регионов страны- центров развития международных шашек. В соревнованиях приняла участие т.н. сборная регионов России, очки которой не учитывались.

 по доскам

Командные чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
2003 год в шашках
Спортивные соревнования в Адлере
Спорт в России в 2003 году
Май 2003 года
Июнь 2003 года